Microraptor gui est une espèce éteinte de dinosaures de la famille des dromaesauridés qui a vécu en Chine durant le Crétacé inférieur (Aptien), il y a environ entre  (millions d'années).

Notes et références 

Espèce de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Cœlurosaurien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2003

en:Microraptor gui